Benson and Hedges Masters 1984 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 22–28 stycznia 1984 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

W finale turnieju Jimmy White pokonał Terry'ego Griffithsa 9-5.

Nagrody finansowe 
Zwycięzca: £35 000

Najwyższy break turnieju: £1 000

Break maksymalny: £10 000

Łączna pula nagród: £115 000

Drabinka turnieju

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1983/1984

Bibliografia 
 Snooker Database – Wyniki turnieju

Linki zewnętrzne 
 Turniej Masters w serwisie 147.pl

1984 w sporcie
Masters